Черченська сільська рада — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Черченська сільська рада — Івано-Франківська область, Рогатинський район